Les élections législatives féroïennes se sont tenues le . Ces élections ont été marquées par la victoire de République qui obtient 8 des 33 sièges composant le Løgting.

Résultats 

2008
Féroé
2008 aux îles Féroé
Politique en janvier 2008